Торрелаве́га () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество).

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 35,54 км². Население — 55888 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Покровителем города считается святая дева Гранде.

Знаменитые земляки 
 Сордо, Даниэль (род. 1983) — испанский автогонщик
 Гутьеррес Арагон, Мануэль (род. 1942) — испанский кинорежиссёр

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Ayuntamiento de Torrelavega 
 Cámara de Comercio de Torrelavega 
 Feria de Muestras de Cantabria 
 Cantabria 102 municipios 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии